Francisco Rodríguez (1906–?) argentin pályakerékpár-versenyző, olimpikon
 Francisco Rodríguez Ledesma (1915–?) mexikói országútikerékpár-versenyző, olimpikon
 Francisco Rodríguez García (1934–2022) spanyol válogatott labdarúgó („Rodri”)
 Francisco Rodríguez Poveda (1938) panamai politikus, elnök (1989)
 Francisco Rodríguez Brito (1945) olimpiai bajnok venezuelai ökölvívó
 Francisco Rodríguez Márquez (1953) kubai evezős, olimpikon
 Francisco Rodríguez López (1957) spanyol cselgáncsozó, olimpikon
 Francisco Rodríguez Maldonado (1960) kolumbiai országútikerékpár-versenyző
 Francisco Rodríguez (1970) Puerto Ricó-i cselgáncsozó, olimpikon
 Francisco Rodríguez Pinedo (1981) mexikói válogatott labdarúgó, olimpikon („Maza”)
 Francisco Rodriguez (1984–2009) mexikói születésű amerikai professzionális ökölvívó („Paco”)
 Francisco Rodríguez Araya (1995) chilei származású svájci válogatott labdarúgó